Терстон (округ, Небраска)
 Тюрстон (округ, Вашингтон)